Hiiumaa steht für:

 Hiiumaa, Ostseeinsel
 Hiiumaa (Landgemeinde), Gemeinde in Estland
 Fährschiff des Typs MM90FC